Kalia peut désigner :

Toponymes
Kalia  une upazila du Bangladesh ;
Kalia  village au centre de la Guinée-Conakry ;
Kalia village du Togo.
 Kalia, voilier typique des Iles Tonga.